Mjortvye dusji (ryska: Мёртвые души) är en rysk komedi-stumfilm från 1909 regisserad av Pjotr Tjardynin, en komedi i fem scener baserad på Gogols roman Döda själar.

Rollista 
Ivan Kamskij – Tjitjikov
Vasilij Stepanov – Sobakevitj
Antonina Pozjarskaja
Pjotr Tjardynin – Nozdrev
Aleksandra Gontjarova

Referenser

Externa länkar 

Filmer 1909
Ryska filmer